Karl von Hessen-Philippsthal ist der Name folgender Personen:

* Karl I. von Hessen-Philippsthal (1682–1770), Landgraf von Hessen-Philippsthal, siehe Karl I. (Hessen-Philippsthal) 
 Karl II. von Hessen-Philippsthal (1803–1868), Landgraf von Hessen-Philippsthal, siehe Karl II. (Hessen-Philippsthal)
 Karl August Philipp Ludwig von Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1784–1854), Landgraf von Hessen-Philippsthal-Barchfeld, siehe Karl (Hessen-Philippsthal-Barchfeld)